Il doppio del Paris Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo. Bhupathi ha fatto coppia con Andrew Florent, ma ha perso nel 2º turno. Paes non ha partecipato.

Sébastien Lareau e Alex O'Brien hanno battuto in finale 7–6(7), 7–5 Paul Haarhuis e Jared Palmer.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (Campioni)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Wayne Black /  Sandon Stolle (secondo turno) 
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali) 
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Andrew Florent (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1999